Okręty US Navy o nazwie USS  "Noa":

Pierwszy "Noa" (DD-343) był niszczycielem, który wszedł do służby w 1921, został przerobiony na transportowiec i zatonął w wypadku w 1944.
Drugi "Noa" (DD-841) wszedł do służby w 1946, został skreślony z listy okrętów w 1975 i przekazany Hiszpanii.

Noa